Георгий Шульпин:
 Шульпин, Георгий Борисович (1946—2023) — российский химик.
 Шульпин, Георгий Дмитриевич (1911—1991) — советский певец. Заслуженный артист РСФСР.